Е́ндрюс () — англійське та шотландське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Ендрюс (прізвище)

Топонім

Ендрюс — округ (графство) у штаті Техас
 Ендрюс — місто, штат Індіана
 Ендрюс — місто, штат Північна Кароліна
 Ендрюс — місто, штат Південна Кароліна
 Ендрюс — місто, штат Техас
 Ендрюс — переписна місцевість в окрузі Леві, штат Флорида

Сент-Ендрюс (, , ) — місто на сході Шотландії, в області Файф.

Інше 
 «Портрет містера і місіс Ендрюс» — ранній твір англійського художника 18-го століття Тамаса Гейнсборо.
 «Сестри Ендрюс» () — джазове тріо, один з найпопулярніших ансамблів у США в 1930-х і 1940-х.
 Сент-Ендрюс () — футбольний стадіон у Бірмінгемі (Англія).

Див. також 
 Андрус (значення)
 Ендрюсит

Примітки 

Англійські прізвища